Ю́рий Тарасю́к: Тарасюк, Юрий Николаевич (1957—2007) — советский белорусский легкоатлет, тренер.
 Тарасюк, Юрий Федотович (1933—2017) — советский учёный, доктор технических наук.